Pausanias (Oudgrieks: ) was de naam van verschillende personen uit de Griekse oudheid:

 Pausanias I van Sparta, koning van Sparta 
 Pausanias II van Sparta, koning van Sparta en kleinzoon van Pausanias I. 
 Pausanias (schrijver), vermaard Grieks ontdekkingsreiziger en aardrijkskundige uit de 2e eeuw na Chr.    
 Pausanias van Macedonië, kort regerende koning van Macedonië
 Pausanias (Macedoniër), een jonge Macedonische edelman die bekend werd als moordenaar van koning Philippos II